Superpuchar Portugalii w piłce nożnej (, a właściwie Superpuchar Cândido de Oliveira ) – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym Mistrzem Portugalii oraz zdobywcą Pucharu Portugalii w danym sezonie (jeżeli ta sama drużyna wywalczyła zarówno mistrzostwo, jak i Puchar kraju - to jej przeciwnikiem zostaje finalista Pucharu).

Historia 
Pierwsze rozgrywki o charakterze Superpucharu Portugalii, zwane Taça do Império, odbyły się w roku 1944. Po meczu zdecydowano, że zawody mają być kontynuowane, ale później zostały odwołane. Na następną edycję trzeba było czekać aż 20 lat. Casa da Imprensa (Dom Prasy) ufundował trofeum Taça de Ouro da Imprensa, w którym rywalizowali mistrzowie kraju i zdobywcy pucharu. Ale tak jak poprzednio, rozgrywki nie kontynuowane. Dopiero po kolejnych 15 latach przerwy, w 1979 rozegrano lokalne derby pomiędzy Boavistą (zdobywcą Pucharu) a Porto (mistrzem kraju), które zakończyły się zwycięstwem Boavisty 2:1, jednak był to mecz nieoficjalny. W następnym sezonie doszło do kolejnych derbów między Benfiką a Sportingiem, które stanowiły drugi nieoficjalny Superpuchar i pierwszy rozegrany w dwóch meczach (u siebie i na wyjeździe). Po sukcesie obu nieoficjalnych edycji Superpucharu Portugalska Federacja Piłki Nożnej (FPF) postanowiła corocznie organizować rozgrywki w formacie dwumeczowym. Pierwsza oficjalna edycja miała miejsce w sezonie 1981, już pod obecną nazwą Supertaça Cândido de Oliveira.

Według regulaminu, zwycięzca Superpucharu został wyłoniony po rozegraniu dwóch meczów. W przypadku remisu powtórka meczu powinna zostać rozegrana na neutralnym boisku. Stało się to sześć razy - 1984, 1991, 1993, 1994, 1995 i 2000 - a powtórka z edycji z 1984 roku była ponownie rozgrywana w dwóch meczach.

Ze względu na słabnące zainteresowanie Superpucharem i zmniejszenie przepełnionego piłkarskiego kalendarza, w sezonie 2000/2001 FPF zdecydowało się na zniesienie formatu dwumeczowego i powtórki meczu oraz wykorzystanie pojedynczego meczu rozegranego na neutralnym boisku do rozstrzygnięcia zwycięzcy.

Format 
Mecz o Superpuchar Portugalii rozgrywany jest przed rozpoczęciem każdego sezonu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadza się dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoni zwycięzcę, to od razu zarządzana jest seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono i kursywą oznaczone zespoły, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju (dublet),
 wytłuszczono zespoły, które zdobyły mistrzostwo kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które zdobyły Puchar kraju.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Superpuchar Andory na podium oficjalnie stawało w sumie 17 drużyn. Liderem klasyfikacji jest FC Porto, który zdobył trofeum 23 razy.

Stan na 31.12.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.12.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Primera Divisió
 Puchar Portugalii

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Portugalskiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Portugalia
Rozgrywki piłkarskie w Portugalii